Mazovië (regio), een regio in Polen
Hertogdom Mazovië, een hertogdom in Polen van 1138 tot 1562
Woiwodschap Mazovië (1526–1795), een historisch woiwodschap in Polen
Woiwodschap Mazovië, een huidig woiwodschap in Polen